Plovdiv (oblast), een oblast in Bulgarije
Plovdiv (stad), de tweede stad qua grootte van Bulgarije en de hoofdstad van de gelijknamige oblast

Voetbalclubs uit Bulgarije:
Botev Plovdiv
Lokomotiv Plovdiv
Spartak Plovdiv